Циколия — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Циколия, Звиад (род. 1971) — советский и грузинский промышленный дизайнер.
 Циколия, Ираклий Гурамович (род. 1987) — украинский футболист грузинского происхождения, защитник.